Étymologiquement le mot œillet signifie petit œil, il peut désigner :

 Un œillet métallique : un petit trou en forme d’œil, pratiqué dans une étoffe ou dans du cuir, entouré de soie, de fil ou d’un petit cercle de métal, et qui sert à passer un lacet, un cordon, etc. exemple : Faire un œillet.
 la bordure de ce trou, quand elle est en métal. exemple : Poser des œillets à un corset, à des souliers.
 un anneau autocollant utilisé pour renforcer les orifices des feuilles de classeur.
 un bassin de marais salant en forme de rectangle, sur laquelle on fait évaporer l'eau de mer et où on recueille le sel, exemple : Ce paludier possède cinquante œillets.

 en biologie :
 on nomme « œillets » plusieurs espèces botaniques :
 les œillets « véritables », qui appartiennent au genre Dianthus, famille des Caryophyllaceae; 
 l'œillet d'Inde (Tagetes patula), une plante du genre Tagetes, famille des Asteraceae ;
 l'œillet de mer ou anémone plumeuse, une anémone de mer, que l’on trouve dans l’Atlantique Nord ;

Voir aussi
 Révolution des œillets (Portugal).
 Œillets d’Avril (Cravos de Abril), documentaire historique portugais de court-métrage de Ricardo Costa. 
 L'Œillet sauvage (Uova di garofano), film italien de Silvano Agosti sorti en 1991.